Müller-Gebirge steht für:

 Mueller Range, Australien 
 Muellers Range, Australien, Queensland, ca. 100 km südwestlich von Winton
 Salomon-Müller-Gebirge, Papua, Southern Highlands Province
 Müllergebirge (Borneo), Borneo, Indonesien